Il Marchesato del Bosco fu un antico stato Italiano preunitario dipendente del Sacro Romano Impero creato in divisione della Marca Aleramica dal marchese Ugo II del Bosco, secondo figlio dei marchesi di Savona (del Vasto), il cui nome è stato preso in riferimento al Bosco di Ovada (oggi Bosco Marengo), nei pressi di Alessandria. Rimase nella dinastia Aleramica fino al XIII secolo, quando il territorio piemontese del marchesato passò al Marchesato di Villafranca (Malaspina), poi al Ducato di Milano (Visconti poi Sforza), mentre il territorio ligure passò al Comune di Savona, poi Repubblica di Genova.

Origine 
Fondata dal marchese Ugo II del Bosco, figlio di Anselmo II di Savona, e nipote di Anselmo I di Savona (figlio di Aleramo del Monferrato), i marchesi del Bosco ereditarono i diritti aleramici nel territorio che dal litorale ligure fra Albissola e Varazze (tra cui Celle e Stella), compresa si spingeva nella pianura padana lungo le valli dell'Orba, della Stura e del Piota sino ad Alessandria (tra cui Ovada), avendo come confine nord-occidentale la Bormida di Spigno.

Il Castello del Bosco
L'area di pianura fra Alessandria e l'Appennino ligure era anticamente coperta di folti boschi, costituendo la media silva, di cui parlarono i geografi antichi. I Longobardi vi costruirono il primo castello di Bosco. Il paese fu ulteriormente fortificato dai marchesi aleramici, che avevano ottenuto il territorio, anche a seguito della donazione ad Aleramo fatta nel 935 dai re d'Italia Ugo di Provenza e Lotario II. 

Fra il secolo XI e il XVI, quando venne distrutto per ordine dal imperatore Carlo V, il castello del Bosco fu una fortezza di prim'ordine, le cui possenti mura si sviluppavano per circa un chilometro con un largo fossato e dodici torrioni, l'ultimo dei quali è l'attuale campanile della chiesa dei Santi Pietro e Pantaleone.

La divisione fra i marchesi del Bosco, Ponzone e Albissola

Tre figli di Ugo II, Anselmo III, Aleramo II e Guelfo I, diedero origine rispettivamente ai marchesi del Bosco, di Ponzone e di Albissola. La signoria dei primi si estendeva su Bosco, Ovada, Ussecio (ora Belforte Monferrato), Pareto, Mioglia, Montacuto, Ponte dei Prati (oggi Pontinvrea), Castel Delfino (che un tempo sorgeva fra Pontinvrea e Giovo Ligure) e Stella, mente i secondi ebbero Ponzone, Sassello, Spigno. I marchesi d'Albissola furono estinti. 

Entrambi rami (Bosco e Ponzone) condivisero le signorie di Albisola, Celle, Stella e Varazze fino al XIII secolo, e entrambi fondarono la corte (curiae) chiamata di Varazze da dove gestirono i territori.

Elena del Bosco, regina di Tessalonica 
Intorno al 1172 Bonifacio I del Monferrato, re di Tessalonica e Creta, sposò la sua consanguinea Elena del Bosco, figlia del marchese aleramico Anselmo III del Bosco e la sua moglie Adelasia, figlia del conte Oberto. Elena del Bosco era la madre del marchese Guglielmo VI del Monferrato e della imperatrice Agnese del Monferrato, moglie dell'imperatore Enrico di Fiandria, quindi nonna di Bonifacio II, re di Tessalonica (nonno della imperatrice Irene), di Alice del Monferrato, regina di Cipro, e di Beatrice del Monferrato, delfina reggente del Viennois.

La fondazione di Alessandria

Nel 1168 i marchesi del Bosco parteciparono alla fondazione di Alessandria, il cui nucleo centrale, Borgo Rovereto, era sotto la loro giurisdizione. Nei secoli successivi il loro territorio fu conteso fra i comuni di Alessandria e Genova, a cui i marchesi dovettero ripetutamente giurare sottomissione.

La fondazione di Savona 
Nel XIII secolo, i rami dei marchesi del Bosco e di Ponzone stabiliti nei feudi costieri della corte di Varazze (tra cui i figli del marchese Guglielmo "Pixaloira" del Bosco), dopo la la cessione dei loro feudi al comune gibelino di Savona, giurarono sottomissione a Savona e dopo a Genova, e adottarono la cittadinanza dei comuni.

Eredità dei Malaspina, Visconti e Sforza 
Il progressivo frazionamento dei beni feudali fra diverse linee dinastiche fu la principale causa della decadenza del potente marchesato del Bosco, come di altre dinastie aleramiche. Il ramo primogenito durò in posseso del territorio principale del marchesato del Bosco fino alla metà del XIII secolo, rappresentato dalla marchesa Agnese del Bosco (sposata con Federico Malaspina, marchese di Villafranca), allorquando il dominio su Bosco passò ai Malaspina, e poi al ducato di Milano, governato dai Visconti e poi dagli Sforza. Corrado II Malaspina (incontrato nella Valetta dei Principi dal Purgatorio di Dante), figlio di Agnese, ereditò i domini del primo ramo dei marchesi del Bosco, ma non ricevette il titolo di marchese del Bosco bensì quello di Villafranca.   Altri membri del lignaggio del Bosco, continuarono a usare il titolo marchionale insieme alla denominazione del Bosco, nonostante avessero il dominio solo su altri territori.

Albero dei Marchesi del Bosco, di Ponzone e d'Albissola 
Aleramo di Savona e il Monferrato (958–991) sposato con "Adelasia", e con Gerberga, figlia del re Berengario II d'Italia
Anselmo I di Savona fondatore degli Aleramici di Savona e del Vasto
Anselmo II di Savona e del Vasto, sposato con Adelaida d'Este, figlia di Alberto Azzo I di Milano
Ugo II di Savona, primo marchese del Bosco e di Ponzone
Anselmo III, marchese del Bosco, fondatore della Badia di Tiglieto
Manfredo I, marchese del Bosco
Ottone, marchese del Bosco
Alberto del Bosco
Guglielmo, marchese del Bosco
Agnese del Bosco, marchesa del Bosco, sposata con Federico Malaspina, marchese di Villafranca, figlio di Corrado Malaspina "l'Antico"
Trucho del Bosco
Guglielmo del Bosco, marchese di Ussecio e di Pareto
Enrico del Bosco, marchese di Ussecio
Guglielmo, marchese di Ussecio
Guelfo II di Ussecio
Giovanna di Ussecio, sposata con Delfino del Bosco, figlio di Guglielmo "Pixaloira" del Bosco
Bonifacio di Ussecio, marchese di Pareto, sposato con Alfana.
Manfredo, marchese di Pareto
Lancellotto di Pareto
Giacomo di Pareto
Ugo di Pareto
Corrado di Pareto
Leone di Pareto
Enrico di Pareto
Riccardo di Pareto
Elena del Bosco, sposata con Bonifacio I del Monferrato, re di Tessalonica
Guglielmo "Pixaloira" del Bosco, cosignore di Varazze, sposato con Maria, fondatrice del Monasterio di Santa Maria di Latronorio
Anselmo IV del Bosco, cosignore di Varazze
Arduino del Bosco († Acre, 1185), crociato, cosignore di Varazze
Delfino del Bosco († 1223), cosignore di Varazze, sposato con Giovanna di Ussecio, figlia di Enrico, marchese di Ussecio
Azzo del Bosco, cosignore di Varazze
Sibilia del Bosco, sposata con Enrico Malocello, console della Repubblica di Genova
Azzo del Bosco, vescovo d'Acqui
Aleramo II del Bosco, marchese di Ponzone
Ugo III del Bosco, marchese di Ponzone
Enrico, marchese di Ponzone, cavaliere templare
Ponzio, marchese di Ponzone
Enrico, marchese di Ponzone, cosignore di Varazze
Pietro di Ponzone, cosignore di Varazze
Giacomo di Ponzone, cosignore di Varazze
Ponzio di Ponzone, cosignore di Varazze
Pietro di Ponzone, cosignore di Varazze
Isotta di Ponzone, sposata con l'ammiraglio Oberto Doria, signore di Dolceacqua, capitano del popolo della Repubblica di Genova
Guelfo I, marchese d'Albissola e Varazze, sposato con Teoderata
Ferraria d'Albissola, sposata con Guido Guerra, conte di Ventimiglia

Voci correlate 

 Aleramici
 Casata del Vasto
 Marca di Savona
 Marchesato del Monferrato
 Marchesato di Ponzone

Note 

Aleramici
Storia del Monferrato
Bosco Marengo
Ponzone